TransPennine Express
 plazmafereza
 Chińskie Tajpej
 Tauron Polska Energia
 Port lotniczy Tajpej-Taiwan Taoyuan – międzynarodowy port lotniczy w Tajwanie (IATA: TPE, ICAO: RCTP)